

Accezioni comuni
 Cisterna – contenitore per lo stoccaggio dei liquidi

Anatomia
 Cisterna liquorale – elemento neuroanatomico

Geografia
 Cisterna d'Asti – comune italiano in provincia di Asti
 Cisterna di Latina – comune italiano in provincia di Latina
 Cisterna – frazione di Camerano in provincia di Ancona
 Cisterna – frazione di Castel di Sasso in provincia di Caserta
 Cisterna – frazione di Castelnuovo Parano in provincia di Frosinone
 Cisterna – frazione di Coseano in provincia di Udine
 Cisterna – frazione di Gualdo Cattaneo in provincia di Perugia
 Cisterna – frazione di Fontechiari in provincia di Frosinone
 Cisterna – frazione di Montecopiolo in provincia di Pesaro e Urbino
 Cisterna – frazione di Paupisi in provincia di Benevento
 Cisterna – frazione di Polla in provincia di Salerno
 Cisterna – frazione di Rovereto in provincia di Trento
 Contrada Cisterna – frazione di Tolentino in provincia di Macerata
 Piazza della Cisterna – piazza di San Gimignano in provincia di Siena

Persone
Dal Pozzo della Cisterna – famiglia nobile italiana, di rango principesco, estinta
Eugenio Cisterna – scultore italiano